Landesregierung Weingartner steht für folgende Landesregierungen von Tirol:

 Landesregierung Weingartner I, 1993 bis 1994
 Landesregierung Weingartner II, 1994 bis 1999
 Landesregierung Weingartner III, 1999 bis 2002